Силицид рутения — бинарное неорганическое соединение
рутения и кремния
с формулой RuSi,
бесцветные кристаллы,
не растворяется в воде.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Силицид рутения образует бесцветные кристаллы нескольких модификаций:
 кубическая сингония, пространственная группа P mm, параметры ячейки a = 0,29073 нм, Z = 1, структура типа хлорида цезия CsCl;
 кубическая сингония, пространственная группа P 23, параметры ячейки a = 0,47075 нм, Z = 4, структура типа силицида железа FeSi.

Соединение конгруэнтно плавится при температуре 1727°C.

Не растворяется в воде.

Примечания

Литература 
 
 
 

Соединения рутения
рутения